La Sentinelle steht für:

 La Sentinelle (Nord), französische Gemeinde im Département Nord
 La Sentinelle (Zeitung), französischsprachige Schweizer Tageszeitung
 Originaltitel eines französischen Spielfilms aus dem Jahr 1992, siehe Die Wache (1992)
 eine unter anderem von Mauro Giuliani bearbeitete französische Romanze.
 Opération Sentinelle, eine Anti-Terroroperation der französischen Streitkräfte seit 12. Januar 2015

Siehe auch:
 Sentinel